Ojo Zarco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Antonio de los García, ort, Durango, Cuencamé, 
 Ojo Zarco, Guanajuato, ort, Apaseo el Grande, 
 Ojo Zarco, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, ort, 
 Ojo Zarco, Michoacán de Ocampo, ort, Tancítaro, 
 Ojo Zarco, Xalapa, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar